Landweer (krijgsmacht), een onderdeel van een krijgsmacht
Landweer (vestingwerk), een vestingwerk
Sallandse landweer, een vestingwerk in Salland

Personen:
Geert Jannes Landweer (1859-1924), een Nederlands belastingontvanger en amateurarcheoloog, -historicus en -fotograaf

Zie ook 
Landwehr (doorverwijspagina)